Protesty w Algierii (2010–2012)
Protesty w Algierii (2019-2020)